VTM je zkratka s více významy: 
 VTM Science, dříve Věda a technika mládeži, český populárně-vědecký časopis pro mládež
 Vojenské technické muzeum Lešany
 Veolia Transport Morava
 Vlaamse Televisie Maatschappij (vtm), vlámská soukromá televizní stanice
 Vampire: The Masquerade, RPG
 Masakr na Virginia Tech
 V.T. Marvin – pražská punková skupina